IOM kan syfta på:

 IOM – en oberoende organisation som arbetar med biomedicinsk forskning och hälsa, se Institute of Medicine
 IOM – en mellanstatlig organisation, se International Organization for Migration
 IOM – IATA:s kod för en flygplats i Ronaldsway, Isle of Man, Storbritannien, se Isle of Mans flygplats
 IOM — (IT Operations Manager) en amerikansk titel för person på chefsnivå som svarar för ett företags tekniska plattform/IT infrastruktur.